Cappie Marie Pondexter – ex cestista statunitense
Cliff Pondexter – ex cestista statunitense, fratello di Roscoe
Quincy Pondexter – cestista statunitense
Roscoe Pondexter – ex cestista statunitense